Slovo Unity má více významů:
 Unity – americký modul
 Unity (film) – dokumentární film z roku 2015
 Unity Band – studiové album Pata Methenyho
 Unity Mitfordová – anglická šlechtična

Software
 Unity (uživatelské rozhraní) – grafické uživatelské rozhraní operačního systému Ubuntu
 Unity 3D – herní engine
 Assassin's Creed Unity – videohra z roku 2014

Města
Unity (Saskatchewan) – město v Kanadě
Unity (Maine) – Maine, USA
Unity (New Hampshire) – New Hampshire, USA
Unity (Oregon) – Oregon, USA